

Рибацьке — станція Невсько-Василеострівної лінії Петербурзького метрополітену
 Рибацьке — залізнична станція Жовтневої залізниці.

Рибацьке — селище Мангушського району Донецької області.
 Рибацьке — зникле село в Ленінському районі Криму.
 Рибацьке — зникле село в Чорноморському районі Криму.

Див. також 
 Рибальське
 Рибаче (значення)